Haverinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1884-1959), femme politique finlandaise
Joni Haverinen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois